

Architettura 
 Palazzo da pigione Tringali – storico edificio di Catania in via Monsignor Ventimiglia

Persone 
 Antonino Tringali Casanuova – giurista e politico italiano
 Paolo Tringali – politico e sindacalista italiano